Das Mixed der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Melanie Oudin und Jack Sock, sie schieden im Achtelfinale aus. Im Finale besiegten Jekaterina Makarowa und Bruno Soares die Paarung Květa Peschke und Marcin Matkowski. Für beide ist es der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2012